Le Pompidou, comune francese nel dipartimento della Lozère nella regione della Linguadoca-Rossiglione
 Centre Pompidou di Parigi, centro nazionale d'arte e di cultura
 Georges Pompidou (1911-1974), uomo politico francese nonché presidente della Repubblica